Editura Edago este o editură din Giurgiu înființată în anul 2006. Editează publicații grupate în colecții precum Pestalozzi, Erossa, Intervenții sau Flori de nuc.

Cărți publicate 
 Gabriela Ilisie: Noi, păsările Phoenix, poezie, 2006
Brenda Stress: Copiii din ziua de azi, roman, 2006

Note

Legături externe 

 Situl Editurii Edago
 Oficiul Național al Registrului Comerțului: Informații publice despre EDAGO SRL, pe RECOM online (pentru căutare selectați ACCES GRATUIT, apoi introduceti numele de utilizator guest și parola guest)

Fondări în 2006
Edituri care publică în limba română
Edituri din arealul limbii române
Edituri din România
Edituri din România și Republica Moldova
Edituri virtuale